Лайош Ве́бер (; 25 сентября 1904, Будапешт — 1959) — венгерский футболист, полузащитник. После завершения игровой карьеры работал тренером.

Карьера 
Лайош начал футбольную карьеру в клубе «Тёреквеш». Оттуда он уехал в Чехословакию, в клуб «Маккаби» из города Брно. Эта команда принадлежала еврейской общине города и играла в турнире для еврейских команд Чехословакии. Клуб комплектовался из футболистов из самых разных стран, при этом не обязательно было быть евреем. В частности, из Венгрии помимо Вебера играли Ференц Хирзер, Золтан Опата, Йожеф Эйсенхоффер. В 1923 году Лайош возвратился в Венгрию, где вновь стал игроком «Тёреквеша». В 1925 году он вновь покинул родину, присоединившись к итальянской «Болонье». За этот клуб футболист провёл 11 матчей. В 1926 году Вебер перешёл в клуб «Баштя», где играл почти два сезона, проведя 29 матчей и забив 2 гола. В 1928 году он перешёл в МТК Хунгария. В первом же сезоне он помог своей команде выиграть титул чемпиона страны. Вебер выступал за МТК до 1933 года, проведя 58 матчей и забив 4 гола. В 1933 году он стал игроком французской команды «Серкль Атлетик». Затем венгр провёл год в испанском «Реал Вальядолиде». После этого он завершил футбольную карьеру.

В составе сборной Венгрии Вебер дебютировал 25 марта 1925 года в матче со Швейцарией, в которой его команда победила 5:0. В том же году он провёл ещё два матча; в обоих Венгрия проиграла. В 1926 году он сыграл две игры за национальную команду. Последний матч за сборную Вебер провёл 7 октября 1928 года в рамках Кубка Центральной Европы. В нём венгры проиграли со счётом 1:5 Австрии. Всего за сборную строны Лайош провёл 6 матчей.

Статистика

Клубная

Международная

Достижения  
 Чемпион Венгрии: 1928/1929

Примечания

Ссылки 
 Профиль на magyarfutball.hu
 Профиль на nela.hu
 Профиль на tempofradi.hu

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Маккаби» Брно
Игроки ФК «Тёреквеш»
Игроки ФК «Сегед»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «Серкль Атлетик» Париж
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Футбольные тренеры Венгрии
Тренеры ФК «Сольнок»
Тренеры ФК «Тёреквеш»
Тренеры ФК «Дебрецен»
Тренеры ФК «Тештверишег»
Тренеры ФК «Дорог»